Peter Rasmussen peut désigner :
 Peter Rasmussen (né en 1974), joueur danois de badminton, champion du monde 1997 ;
 Peter Rasmussen (né en 1967), footballeur danois, vainqueur de la Coupe des confédérations 1995 ;
 Peter Rasmussen (né en 1975), arbitre de football danois ;
 Peter Rasmussen, plus connu sous le nom de dupreeh (né en 1993), joueur danois de Counter-Strike: Global Offensive.